Clady bezeichnet:

 eine ehemalige Motorsport-Rennstrecke in Nordirland, siehe Clady Circuit
 einen Fluss in Nordirland, siehe Clady River

Clady ist der Name mehrerer Orte in Nordirland:

 Clady (County Londonderry)
 Clady (County Tyrone)
 Clady (County Antrim)
 Clady (County Armagh)